Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-135 (1917)
 UB-135

Вторая мировая война 
 U-135 (1941)